Сергій Дем'янович Васюк (26 червня 1975, м. Ланівці, Україна — 31 березня 2022, біля с. Богородичне, Україна) — український військовик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Сергій Васюк народився 26 червня 1975 року в місті Ланівцях Тернопільської области.

Навчався у Лановецькій загальноосвітній школі № 1. Жив та працював у Києві.

Разом з колегами пішов до київського військкомату та записався добровольцем у лави Збройних сил України. Загинув 31 березня 2022 року під час боїв біля с. Богородичне на Донеччині.

Похований 6 квітня 2022 року у родинному місті.

Примітки

Джерела 
 Цвик, О. На Тернопільщині попрощалися з військовим Сергієм Васюком  // Суспільне Новини. — 2022. — 6 квітня.
 Белякова, І. Тіло батька зустріли у 18-річчя доньки. На Тернопільщині прощаються із Сергієм Васюком  // 20 хвилин Тернопіль. — 2022. — 6 квітня.
 На Кременеччині знову втрата — загинув ланівчанин Сергій Васюк // Кременець.City. — 2022. — 2 квітня.
 Внаслідок ворожого обстрілу, загинув військовий з Тернопільщини — Сергій Васюк  // Тернополяни. — 2022. — 2 квітня.

Посилання 
 Балуцький, С.  // Т1 Новини. — 2022. — 6 квітня.